Leibold ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ernst Leibold (1804–1864), deutscher Botaniker
 Gerhard Leibold (* 1945), deutscher römisch-katholischer Theologe 
 Giona Leibold (* 2000), deutsch-US-amerikanischer Fußballspieler 
 Hermann Leibold (1888–1957), deutscher Fußballspieler
 Paul Francis Leibold (1914–1972), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Cincinnati
 Reinhard Leibold (* 1947), deutscher Langstreckenläufer
 Tim Leibold (* 1993), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Leibolds
 Leipold
 Leybold